Pchnięcie kulą mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas V Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie. Zawody zostały rozegrane 10 lipca na Stadionie Olimpijskim.

Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Amerykanin Patrick McDonald. Obrońca tytułu z St. Louis i Londynu, rekordzista świata Ralph Rose zdobył srebrny medal.

W rywalizacji wzięło udział 22 kulomiotów z 14 reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912